Больвари () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Больвари, Антал (1932—2019) — венгерский ватерполист, тренер по водному полу.
 Больвари, Геза фон (1897—1961) — венгерский актёр, сценарист и режиссёр.